Джули

Женское имя
 Джули Бишоп — американская актриса кино и телевидения.
 Джули Гарвуд — американская писательница любовного романа.
 Джули Гибсон — американская актриса и певица.
 Джули Джонсон — американская драма 2001 года режиссёра Боба Госса.
 Джули Ньюмар — американская актриса, певица и танцовщица.
 Джули Коэн — американский учёный-правовед.

Топонимика
 Джули — село в Табасаранском районе Дагестана